Dolichocis är ett släkte av skalbaggar. Dolichocis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädsvampborrare
Dolichocis